

Anno 
 1844 – (MDCCCXLIV in numeri romani) è un anno bisestile del XIX secolo 
 1844 a.C.

Matematica 
 1844 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1844 Susilva – asteroide della fascia principale del sistema solare